Secret kan syfta på:

Secret (musikalbum) – ett studioalbum av den japanska sångerskan Ayumi Hamasaki
Secret (sydkoreansk musikgrupp) – en tjejgrupp från Sydkorea bildad 2009
Secret (rysk musikgrupp) – ett ryskt rockband som bildades 1982
Secret (sång) – en sång från det sjätte studioalbumet av den amerikanska popartisten Madonna
 Secret (yacht) – en superyacht tillverkad av Abeking & Rasmussen